Akademie der bzw. für Bildende Künste steht für:
 eine höhere Ausbildungsstätte für Bildende Kunst, siehe Liste von Hochschulen für Bildende Kunst

Kunstakademien:
 Rijksakademie van beeldende kunsten Amsterdam, Niederlande
 Serbische Akademie der Wissenschaften und Künste Belgrad, Serbien
 Ungarische Akademie der Bildenden Künste, Budapest, Ungarn
 Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, Niederlande
 Hochschule für Bildende Künste Dresden (historischer Name)
 Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe
 Kunsthochschule Kassel
 Königlich Dänische Kunstakademie, Kopenhagen, Dänemark
 Akademie der Bildenden Künste Krakau, Polen
 Akademie für Bildende Kunst und Design Ljubljana, Slowenien
 Akademie der Bildenden Künste München
 Akademie der Bildenden Künste Nürnberg
 Kunsthochschule Mainz
 Akademie der Bildenden Künste Prag, Tschechien
 Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
 Akademie der bildenden Künste Wien
 Akademie der bildenden Künste der Universität Zagreb
sowie:
 Akademie der bildenden Künste (Schmelz), Projekt zu einem Gebäude Otto Wagners 1898

Siehe auch:
Akademie der Künste
Akademie der Schönen Künste
Akademie der Wissenschaften und Künste